Die 10. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Glasgow, Schottland, zwischen dem 24. Mai und dem 1. Juni 1997 im Scotstoun Center statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Qualifikation

1. Runde 
  Eileen Tang /  Becky Wu -  Meagen Burnett /  Michelle Edwards: 15-8 / 15-12
  Terry Leyow /  Nigella Saunders -  Magda Arreaga /  Analise Fernandez: 15-4 / 15-4
  Marjaana Moilanen /  Malin Virta -  Sandra Jimeno /  Doriana Rivera: 15-3 / 15-4
  Aisha Akram /  Asma Butt -  Monica Rojas Ambriz /  Maria del Pilar Salazar: 15-7 / 15-8
  Lina Fourie /  Monique Ric-Hansen -  Ximena Bellido /  Lorena Blanco: 15-11 / 15-8
  Csilla Fórián /  Melinda Keszthelyi -  Arpine Hayrapetyan /  Alvard Hovsepyan: 15-5 / 15-2

2. Runde 
  Inoka Rohini de Silva /  Chandrika de Silva -  Eva Brožová /  Hana Milisová: 15-11 / 15-6
  Carol Tedman /  Aileen Travers -  Archana Deodhar /  Manjusha Kanwar: w.o.
  Victoria Hristova /  Rayna Tzvetkova -  Veronica Estrada /  Aurora Salazar: w.o.
  Eileen Tang /  Becky Wu -  Susana Salinas Gomez /  Maribel Sobarzo Chaparro: 15-1 / 15-0
  Natalja Esipenko /  Elena Nozdran -  Dorota Grzejdak /  Kinga Rudolf: 15-8 / 15-6
  Irina Gritsenko /  Ludmila Okuneva -  Terry Leyow /  Nigella Saunders: 15-4 / 7-15 / 15-12
  Tove Hol /  Sissel Linderoth -  Helen Kenta /  Ruth Scott: w.o.
  Marjaana Moilanen /  Malin Virta -  Selvon Marudamuthu /  Marie-Hélène Valérie-Pierre: 15-5 / 15-5
  Alina Popa /  Cristina Ionescu -  Aisha Akram /  Asma Butt: 15-7 / 17-14
  Donna Maria Beach /  Andrea Edstrom -  Anne Gibson /  Pamela Gillespie: 15-9 / 15-11
  Lina Fourie /  Monique Ric-Hansen -  Pamela Macaya Salinas /  Natalia Villegas: 15-1 / 15-0
  Catrine Bengtsson /  Kristin Evernäs -  Savvato Avramidou /  Constantina Katsani: w.o.
  Alice Garay /  Andrea Somrau -  Victoriya Shtyrova /  Victoriya Zeluyko: 15-2 / 15-4
  Madhumita Bisht /  P. V. V. Lakshmi -  Helena Berimbau /  Filipa Lamy: 15-7 / 15-4
  Csilla Fórián /  Melinda Keszthelyi -  Renata Horvat Vrbnjak /  Andrea Jurčić: 15-9 / 15-2
  Nicole Gordon /  Feng Li -  Dimitrika Dimitrova /  Dobrinka Smilianova: 15-4 / 15-8

3. Runde 
 Carol Tedman /  Aileen Travers -  Inoka Rohini de Silva /  Chandrika de Silva
 Victoria Hristova /  Rayna Tzvetkova -  Eileen Tang /  Becky Wu
 Natalja Esipenko /  Elena Nozdran -  Irina Gritsenko /  Ludmila Okuneva
 Tove Hol /  Sissel Linderoth -  Marjaana Moilanen /  Malin Virta
 Donna Maria Beach /  Andrea Edstrom -  Alina Popa /  Cristina Ionescu
 Catrine Bengtsson /  Kristin Evernäs -  Lina Fourie /  Monique Ric-Hansen
 Madhumita Bisht /  P. V. V. Lakshmi -  Alice Garay /  Andrea Somrau
 Csilla Fórián /  Melinda Keszthelyi -  Nicole Gordon /  Feng Li

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

1997 Damendoppel
Weltmeisterschaft 1997
Weltmeisterschaft 1997/Damendoppel
Weltmeisterschaft 1997